Суверен:

 Суверен — лицо, которому принадлежит верховная власть в государстве.
 Суверен — монета. см. Соверен.
 Суверен (Mass Effect) — персонаж вымышленной вселенной Mass Effect.

 Lady Sovereign (род. 1985) — английская исполнительница грайма.
 HMS Royal Sovereign — корабли ВМФ Великобритании.
 Cessna 680 Citation Sovereign — турбовентиляторный двухмоторный средний самолёт бизнес-класса.

См. также 
 Суверенитет
 Соверен (значения)
 Суверейн